CSS pode referir-se a:

 Cansei de Ser Sexy - Banda brasileira, que se lançou internacionalmente pela Sub Pop, usando esta abreviatura
Counter-Strike: Source - Jogo de tiro  FPS
 Cascading Style Sheets - Tecnologia usada para formatar documentos HTML, XML e XHTML
 Closed source (software fechado) - O contrário de Open Source (software livre)
 Club Sportif Sfaxien - Clube poliesportivo sediado na Tunísia
 Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo - Uma congregação religiosa
 Content Scramble System - Tecnologia de criptografia usada sobretudo em DVDs
 Contribuição Social para a Saúde - Tributo que pode fazer parte da lista de tributos do Brasil
 USS - Prefixo dos navios da marinha da Estados Confederados da América na Guerra Civil Americana

Css